Šmarje pri Jelšah (gemeente)
 Šmarje pri Jelšah (plaats)